Deux comédiens québécois sont appelés Réal Béland

Réal Béland (père) (1920-1983), acteur canadien.
Réal Béland (fils) (1971-), fils du premier.